The Way (literalmente, en inglés, «el camino») hace referencia a varios artículos:

 «The Way (película de 2010)».
 «The Way (canción de Fastball)».
 «The Way (canción de Ariana Grande)», con Mac Miller.